Воеводина — топоним, а также топоним (женский вариант фамилии ).

 Воеводина — автономный край Сербии.
 Социалистический автономный край Воеводина — административная единица в Социалистической Республике Сербия Югославии
 «Воеводина» (англ.) — сербский спортивный клуб из города Нови-Сад и относящиеся к нему команды (клубы) по разным видам спорта из этого города:
 «Войводина» — футбольный клуб
 «Воеводина» — хоккейный клуб
 «Воеводина» — баскетбольный клуб
  — женский баскетбольный клуб
 «Воеводина» — мужской волейбольный клуб
  — гандбольный клуб
  — ватерпольный клуб

 Фамилия
 Воеводина, Валентина Григорьевна (род. 1953) — доярка; полный кавалер ордена Трудовой Славы (1991).
 Воеводина, Юлия Сергеевна (1971—2022) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Воеводин
 Улица Воеводина